Biohazard:
 Знак, предупреждающий о биологической опасности.
 «Biohazard» — название игры «Resident Evil» (с англ. Обитель зла) в Японии.
 «Biohazard» — американская хардкор-группа из Нью-Йорка.